Kranzfelder bezeichnet

 Alfred Kranzfelder (1908–1944), deutscher Korvettenkapitän und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944

 Dietmar Kranzfelder (* 1948), deutscher Frauenarzt und Geburtshelfer sowie Chefarzt

 Kranzfelder Hafen, den Marinestützpunkt Eckernförde im Stadtteil Louisenberg 

 Kranzfelder (Fischach), Einöde in der Gemarkung Aretsried, Markt Fischach, Landkreis Augsburg, Bayern